Ceuta puede referirse a:
 La ciudad autónoma española del norte de África: Ceuta
 Asociación Deportiva Ceuta, equipo de fútbol.
 Un puerto pesquero mexicano asentado en el mar de Cortés en el estado de Sinaloa: Ceuta.
 Un poblado palafítico venezolano sobre el lago de Maracaibo en el Estado Zulia: Ceuta.
 Un puerto venezolano ubicado en el Estado Zulia: San Isidro de Ceuta.
 Un pueblo cubano ubicado en la provincia de Holguín: Ceuta.
 Un pueblo cubano ubicado en la provincia de Villa Clara: Ceuta.
 Una población colombiana ubicada en el departamento de Cundinamarca: Ceuta.